

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 8, w tym 6 podstawowych
 Sośnica – część miasta Gliwice
 Sośnica – część miasta Woźniki
 Sośnica – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wrocławskim, w gminie Kąty Wrocławskie
 Sośnica – osada leśna w województwie pomorskim, w powiecie bytowskim, w gminie Tuchomie
 Sośnica – wieś w woj. podkarpackim, w pow. jarosławskim, w gminie Radymno 
 Sośnica – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. braniewskim, w gminie Wilczęta
 Sośnica – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. pleszewskim, w gminie Dobrzyca 
 Sośnica – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. drawskim, w gminie Wierzchowo

Wzniesienia 
 Sośnica (361 m n.p.m.) – wzniesienie w Górach Świętokrzyskich, położone w woj. świętokrzyskim, w powiecie kieleckim, w gminie Zagnańsk
 Sośnica (39 m n.p.m.) – wzniesienie na Równinie Gryfickiej, położone w woj. zachodniopomorskim, w powiecie gryfickim, w gminie Karnice
 Sośnica (302 m n.p.m.) – wzniesienie na Wzgórzach Lipowych

Inne 
 Sośnica – osiedle typu miejskiego w obwodzie czernihowskim na Ukrainie
 sośnica Sciadopitys – rodzaj roślin z rodziny sośnicowatych z rzędu cyprysowców
 sośnica Anacampseros – rodzaj roślin z rodziny Anacampserotaceae z rzędu goździkowców

Zobacz też 
 Sośni, Sośnia, Sośnie, Sośniak, Sośniakówka, Sośnice, Sośnicowice, Sośnina, Sośniny
 Sassnitz
 Sośnica Gliwice
 Gliwice Sośnica
 rezerwat przyrody Sośnica
 Węzeł autostradowy Gliwice-Sośnica

Linki zewnętrzne